Малые Липки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малые Липки — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Малые Липки — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Малые Липки — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Малые Липки — деревня в Порховском районе Псковской области.

См. также 
 Большие Липки
 Липки (значения)